Чемпіонат Польщі з футболу 1981  — проводився у 1980—1981 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Відзев» (Лодзь).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1981
Польща
Польща
1980 у польському спорті
1981 у польському спорті